Betta peut désigner :

Biologie 
 Betta, genre de poissons de la famille des Osphronemidae.

Toponyme 
 Betta, une commune rurale du Burkina Faso

Patronyme 

 André Betta (né en 1944), footballeur français ;
 Edoardo Francesco De Betta (1822-1896), naturaliste italien ;
 Marco Betta (né en 1964 à Enna), compositeur italien.

Prénom 
 Betta St. John (née en 1929), actrice, chanteuse et danseuse américaine.

Voir aussi 
 Betta kurumba, langue dravidienne.